Termenul „Port Arthur” se poate referi la:

Numele de odinioară a orașului Dalian, China
Numele de odinioară a orașului Lüshunkou, Manciuria 
Masacrul de la Port Arthur în 1894, în războiul Chinei cu Japonia
Asediul de la Port Arthur, în războiul din 1904 ruso-japonez
 Port Arthur roman de Aleksandr Stepanov, 2 volume (627+635 pagini), Editura pentru Literatură Universală, 1963
Port Arthur, Tasmania, o fostă colonie britanică în Australia 
Port Arthur, Texas, oraș în SUA
Port Arthur, Ontario, oraș în Canada (Thunder Bay)